Demidowa ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Alexandrowna Demidowa (1988–2013), russische Biathletin
 Walerija Wladimirowna Demidowa (* 2000), russische Freestyle-Skisportlerin